Ruente är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Ruente ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ruente är huvudsakligen kuperad. Ruente ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ruente. Runt Ruente är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Cabezón de la Sal,  km norr om Ruente. I omgivningarna runt Ruente växer i huvudsak blandskog.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien